Espaço cênico é o espaço definido em função de uma encenação teatral. Ele é o espaço próprio aos atores. Ao ser definido, o espaço cênico deverá conter todos os itens necessários para o desenvolvimento do espetáculo em questão: a boca de cena, o proscênio, as coxias, etc...

Também é um espaço de criação e investigação sobre as artes cênicas. É uma instituição voltada ao desenvolvimento cultural.

Terminologia e técnicas de teatro